Скутер:

 Скутер — швидкісне гоночне судно з об'ємом двигуна до 2 літрів. 
 Скутер — альтернативна назва моторолера. 
 Скутер — альтернативна назва гідроцикла. 
 Скутер — різновид підводного буксира. 
 «Скутер» (англ. Scooter) — німецький музичний колектив з Гамбурга, який займається електронною музикою, заснований у 1993 р. 
 Скутер — вихрова хмара на Нептуні. Названа за високу швидкість обертання навколо планети. Один з 3 найяскравіших об'єктів на поверхні планети. 
 Скутер (їздовий спорт) — гонки спортсменів на самокаті з собаками (від 1 до 4). 
 Скутер (Muppet Show) — один з персонажів «Muppet Show». 
 Скутер (трансформер) — один з основних персонажів мультсеріалу «Війна гоботів»